Akrotiri – fino al 2011 comune della Grecia nella periferia di Creta, oggi nel comune di La Canea
 Akrotiri – sito archeologico minoico, presso l'isola greca di Santorini, nell'Egeo meridionale
 Akrotiri e Dhekelia – due basi britanniche a Cipro
 Akrotiri – città di Akrotiri e Dhekelia